Синалоа де Лејва има више значења:

 Синалоа де Лејва, Ел Венадиљо (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Синалоа де Лејва (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику